Hörnasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hörnasjön (Bredareds socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Hörnasjön (Östra Frölunda socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,

Se även
Hörnsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn